Canada
 West Bay – baia del Terranova e Labrador
 West Bay – area popolata della Nuova Scozia
Regno Unito
 West Bay – città dell'Inghilterra
 West Bay – distretto delle Isole Cayman
Stati Uniti d'America
 West Bay Shore – census-designated place dello stato di New York
 West Bay – baia del Texas
Qatar
 West Bay – area di Doha